Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Dubai Duty Free Women's Open) van 2002 vond plaats van maandag 18 tot en met zaterdag 23 februari 2002 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de tweede editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2002. Er werd gespeeld op hardcourt-buiten­banen.

Française Sandrine Testud stond zowel in de enkel- als in de dubbelspelfinale. Geen van beide wist zij winnend af te sluiten.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Venus Williams bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Sandrine Testud.

Het derde reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als vierde geplaatste landgenote Sandrine Testud in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Mauresmo wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Dubai op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Yayuk Basuki en Caroline Vis had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. De Nederlandse Vis speelde samen met Alexandra Fusai, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Barbara Rittner en María Vento-Kabchi won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Sandrine Testud en Roberta Vinci in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Duitse Rittner had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Venezolaanse Vento-Kabchi geen.

Behalve Vis was er nog een Nederlandse deelneemster: Kristie Boogert en de Australische Nicole Pratt verloren hun openingspartij, nota bene van Vis en Fusai.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Dubai 2002
Dubai